Hyvärinen kan som auktorsförkortning betyda:

 Heini Hyvärinen
 Jari Hyvärinen

Robotskapade auktorsförkortningar